Пугачёво — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пугачёво — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Казахстан 
 Пугачёво — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Пугачёво — прежнее название села Ушбулак в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

Россия 
 Пугачёво — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Пугачёво — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Пугачёво — деревня в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан.
 Пугачёво — село в Макаровском районе Сахалинской области.
 Пугачёво — село в Малопургинском районе Удмуртской Республики.
 Пугачёво — исчезнувшее селение в Красногвардейском районе Крыма.

См. также 
 Пугачёв